El término Fuente de Neptuno es el nombre de varias fuentes (obras de arquitectura) alrededor del mundo, con el tema del dios romano de los mares, Neptuno:

Fuentes

En Alemania 
 Fuente de Neptuno, Plaza Jakob, Augsburgo.
 Fuente de Neptuno, mercado verde, Bamberg.
 Fuente de Neptuno, Plaza Alexander, Berlín.
 Fuente de Neptuno, centro de Múnich.
 Fuente de Neptuno, Plaza de la catedral, Bremen.
 Fuente de Neptuno, Hospital Friedrichstadt, Dresde.
 Fuente de Neptuno, Kurpark, Horn-Bad Meinberg.
 Fuente de Neptuno, Parque de la ciudad, Núremberg.
 Fuente de Neptuno, Plaza del Ayuntamiento, Tubinga.
 Fuente de Neptuno o del Jubileo, Plaza del nuevo mercado, Wuppertal.

En Austria 
 Fuente de Neptuno, Palacio de Schönbrunn, Viena.

En Chile 
 Fuente de Neptuno, Cerro Santa Lucía, Santiago de Chile.

En Cuba 
 Fuente de Neptuno, Avenida Céspedes (malecón), La Habana.

En Eslovaquia 
 Fuente de Neptuno, calle Hlavná, Prešov.

En España 
 Fuente de Neptuno, Plaza Cánovas del Castillo, Madrid.
 Fuente de Neptuno, Palacio Real, Real Sitio de San Ildefonso, Segovia.
 Fuente de Neptuno niño (Pamplona), Plaza del consejo, Pamplona.
 Fuente de Neptuno, Plaza de la Merced, Barcelona.

En Estados Unidos 
 Fuente Corte de Neptuno, Biblioteca del Congreso, Washington.
 Fuente de Neptuno, The Plaza, Kansas City.
 Fuente de Neptuno, Centro Cultural Snug Harbor, Nueva York.

En Francia 
 Fuente de Neptuno, puente, Arrás
 Fuente El Triunfo de Neptuno y Anfítrite o Estanque de Neptuno, Palacio de Versalles, Versalles.
 Fuente menor de Neptuno o Buffet de Agua, Gran Trianón, Palacio de Versalles, Versalles.

En Hungría 
 Fuente de Neptuno, Baja.

En Italia 
 Fuente de Neptuno, Plaza Neptuno, Bolonia.
 Fuente de Neptuno, Jardines de Boboli, Florencia.
 Fuente de Neptuno, Plaza de la Señoría, Florencia.
 Fuente de Neptuno, Plaza de la Unidad, Mesina.
 Fuente de Neptuno, Plaza del Municipio, Nápoles.
 Fuente de Neptuno, Plaza Mazzini, puerto de Nettuno (Neptuno).
 Fuente de Neptuno, Plaza Navona, Roma.
 Fuente de Neptuno, Plaza del Pueblo, Roma.
 Fuente de Neptuno, Villa de Este, Tívoli.
 Fuente de Neptuno, Plaza de la catedral, Trento.

En México 
 Fuente de Neptuno, Jardín Madero, Querétaro.
 Fuente de Neptuno o de la Vida, Macroplaza, Monterrey.
 Fuente de Neptuno, Alameda Central, Ciudad de México.
 Fuente de Neptuno, Parque Manuel Mestre Ghigliazza, Tabasco.

En Polonia 
 Fuente de Neptuno, Plaza del mercado largo, Gdansk.
 Fuente de Neptuno, Plaza del Ayuntamiento, Gliwice.
 Fuente de Neptuno, calle Szkolna, Poznan.

En Portugal 
 Fuente de Neptuno, Queluz, Lisboa.

En Reino Unido 
 Fuente de Neptuno, Castle Ward, Strangford.
 Fuente de Neptuno, calle Promenade, Cheltenham.

En República Checa 
 Fuente de Neptuno, Plaza Baja, Olomouc.

En Rusia 
 Fuente de Neptuno, Palacio Peterhof, San Petersburgo.